Die Pinne (mittelniederdeutsch pin(ne); altsächsisch pinn „Pflock, Stift, Spitze“; vgl. Finne; lateinisch pinna, penna „Feder“, vgl. englisch pin und pen) ist

 ein anderer Name für eine Reißzwecke
 die schmale oder spitz zulaufende Schlagfläche eines Hammerkopfes; siehe Hammer
 die Bezeichnung für den Hebel auf Booten, mit dem das Ruder bedient wird; siehe Pinne (Schiffbau)
 im Kompass der Stift, auf dem sich die Magnetnadel dreht
 Beschlag an der Tür (vgl. Fitschenband)
 ein Ort bei Posen, siehe Pniewy

Pinne ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Pinne (1940–2009), Ehrenpräsident des Deutschen Steuerberaterverband e.V.